El Andean Raid es una competencia anual de ultraciclismo, gravel y bikepacking realizada durante el mes de mayo en la ciudad de Cusco, Perú. El evento, ideado y desarrollado por la empresa Cusco Expedition, tiene como objetivo completar el circuito en total autosuficiencia y dentro de un tiempo límite estipulado.

Edición 2022 
La primera edición del Andean Raid Ultracycling Race comenzó el 24 de mayo y participaron 19 competidores de 7 países distintos, teniendo que superar 440Km y 10.000m de desnivel. Comenzando desde la ciudad de Pisac, el circuito atravesó el Valle de Amparaes para llegar hasta el punto más alto de esta edición, el Abra Lares de 4.461m.

El descenso comprendería la totalidad del Valle de Lares y el Valle de Yanatile, donde luego de ingresar a la Selva Baja Amazónica, llegarían al punto más bajo de la carrera, 700m. Desde allí, y por más de 140Km de carretera asfaltada, comenzaría el ascenso hacia el Abra Málaga, de 4.316m, atravesado todo el Valle de la Convención para luego descender al famoso Valle Sagrado de los Incas donde terminaría la carrera.

Palmarés

Edición 2023 
La segunda edición, llamada Andean Raid Highlands, partirá desde la ciudad de Cusco y contará con múltiples puertos de montaña, cada uno con características distintas. El punto más alto será el Abra Jahuaycate de 5.070m.

Los competidores deberán superar 617Km y más de 12.950m de desnivel.

Palmarés

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Competiciones de ciclismo de Perú